Трофей Сантяго Бернабеу () е футболен турнир. Носи името и е посветен на клубната легенда и бивш президент на Реал Мадрид – Сантяго Бернабеу.

История 
Това е приятелски турнир, организиран всяка година от Реал Мадрид в началото на сезона, около края на август или началото на септември. От 1979 до 1984 г. и през 1986 г. той е бил оспорван от 4 отбора, като победителите играят финал, а загубилите – мач за третото място. През 1985 г. и от 1987 г. насам турнира се състои само от един мач между Реал Мадрид и отбор, на който се отправя покана. Турнирът през 2002 г. отново се състои от четири отбора, но се прави по специален повод – стогодишнината на Реал Мадрид, който е основан на 6 март 1902 година. През последните години срещата служи и за представяне на новите попълнения в клуба, привлечени през летния трансфер прозорец.

През 2014 г. турнира не се провежда заради смъртта на легендата на Реал Мадрид, Алфредо ди Стефано.

Финали 
 При равенство в редовното време не се играят продължения, а победителят се излъчва след изпълнения на дузпи.

Шампиони

Източници

Външни препратки 
 Трофей Сантяго Бернабеу
 Турнира в сайта на Реал Мадрид

Реал Мадрид
Турнири по футбол в Испания